Японська футбольна ліга 1977 — 13-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул уперше здобула Фудзіта.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Таґуті Міцухіса
 Вакі Юдзі
 Саіто Кадзуо
 Імаі Кеідзо
 Отіаі Хіросі
 Фудзісіма Нобуо
 Комаеда Міцуру
 Маріньйо
 Наґаі Йосікадзу
 Карвальйо
 Камамото Кунісіге

Джерела
RSSSF 

1977 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу